16-й выпуск  Флеш Валонь — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 10 мая 1952 года в рамках Вызова Дегранж-Коломбо 1952.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт